Курд Вольфганг Вильгельм Густав фон Шёнинг (, Моррн, Ландсберг ан дер Варт — , Потсдам) — генерал прусской армии и автор книг по истории.

Биография 
Родился 13 августа 1788 года в семье Стефана фон Шёнинга (1752—1802) и его жены Юлианы Альберты Терезы (ум. 1844). В 1796 году его родители развелись.

Получил образование в кадетском корпусе в Берлине. В прусской армии с 1 апреля 1806 года. Курт приходился племянником генерал-фельдмаршалу Гансу Адаму фон Шённингу. В 1821 году получил чин майора. А в 1827 году ушёл в отставку в чине подполковника, до отставки Курт был адъютантом принца Карла Прусского и сопровождал его в поездках по Италии и России. В 1843 году стал получил во владение Виллу Шёнинген, которая была построена придворным архитектором Людвигом Персиусом в стиле итальянской виллы и находилась близ летней резиденции принца Карла Прусского. На этой вилле Курт Шёнинг жил вместе с семьей вплоть до своей смерти в 1859 году.

Курт Шёнинг написал несколько книг по истории Пруссии, которые стали основными источниками работы английского историка Томаса Карлейля «История Фридриха II Пруссии». Рукописи Курта Шёнинга хранятся в Берлинской государственной библиотеке.

Семья 
Курт фон Шёнинг женился в 1815 году. В браке имел 6 детей (три сына и три дочери), трое из них пережили младенческий возраст.

Источники 
 Ausstellungskat. Schloss Glienicke — Bewohner, Künstler, Parklandschaft. hrsg. von Stiftung Schlösser und Gärten, Berlin 1987.
 Bernhard von Poten: Schöning, Kurd von. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 32, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 311 f.
 Dirk Heydemann: Die Villa Schöningen und die Potsdamer Kulturlandschaft — Überlegungen zur gartendenkmalpflegerischen Behandlung des Gartens. Maschinenschriftliche Diplomarbeit. Berlin 1991, 171 S. mit zahlreichen Abb.
 Harry Nehls: Kurd Wolfgang von Schöning (1789—1859) und Franz Marquis von Lucchesini (1786—1867) — zwei Hofmarschälle des Prinzen Carl von Preußen. In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. Band 87, 1991, Nr. 4, S. 438—451.
 Harry Nehls: Nur mehr von Athene bewacht. Die Villa Schöningen an der Glienicker Brücke. In: Museums Journal. 1, 1992, S. 54-55.
 Klaus Kürvers: Villa Schöningen. Ein baugeschichtliches Gutachten. Potsdam 1999, 149 S.
 Katie Hafner: Verwehte Spuren. Das Haus an der Brücke. Die Villa Schöningen in Potsdam und ihre Bewohner. Verlag Wilhelmshorst 2004.
 Mathias Döpfner und Lena Maculan (Hrsg.): Die Villa Schöningen an der Glienicker Brücke. Ein Deutsch-Deutsches Museum. Berlin 2009.

Генералы Пруссии